Caulier kan verwijzen naar:

 Caulier (metrostation), een metrostation te Rijsel, Frankrijk
 Caulier (bier), een Belgisch bier
 Brasserie Caulier (Brussel), een voormalige Belgische brouwerij
 Brasserie Caulier (Péruwelz), een Belgische brouwerij
 Caulier Developpement, een Belgische bierfirma